Kosova ist eine angegliederte Siedlung der Stadt Maglaj im Kanton Zenica-Doboj in Bosnien und Herzegowina. Nach der letzten Volkszählung im Jahr 2013 hat sie 1.821 Einwohner.
1991 hatte sie 1.745 Einwohner.

In Kosova gibt es eine Moschee.

Bevölkerungsentwicklung

Bevölkerung nach Ethnien(1991)

Einzelnachweise 

Ort im Kanton Zenica-Doboj
Maglaj